

Plaatsen in de Verenigde Staten 
Coldwater (Kansas)
Coldwater (Michigan)
Coldwater (Mississippi)
Coldwater (Ohio)

Cultuur 
 Cold Water (nummer), een nummer van Major Lazer met Justin Bieber en MØ
 Cold Water (album) — het debuutalbum uit 2003 van de Australische zangeres Mia Dyson
 Cold Water (1994) — een Franse film uit 1994 van  Olivier Assayas
 Coldwater (film) — een Amerikaanse film uit 2013 van Vincent Grashaw